Als Szenarist wird verallgemeinert ein Künstler bezeichnet, der als Autor ein Werk entwirft, das (zumindest in Teilen) nicht von ihm selbst umgesetzt oder vollendet wird. Konkret lassen sich unterscheiden:

 Drehbuchautor beim Film und gelegentlich bei Computerspielen
 Dramatiker beim Theater
 Comicszenarist beim Comic
 Konzeptioner oder Konzepter in der Werbung und anderen Medien